Ломас дел Педрегал има више значења:

 Ломас дел Педрегал (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ломас дел Педрегал (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ломас дел Педрегал (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ломас дел Педрегал (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ломас дел Педрегал (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ломас дел Педрегал (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ломас дел Педрегал (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ломас дел Педрегал (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ломас дел Педрегал (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ломас дел Педрегал (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ломас дел Педрегал (Сан Пабло Виља де Митла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ломас дел Педрегал (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ломас дел Педрегал, Куачипотла (Папалотла де Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику